

Geografia 
 Moe – città dello stato di Victoria (Australia)
 Moè – uno dei villaggi che compongono Laste, frazione di Rocca Pietore in provincia di Belluno (Italia)

Musica 
 Moe − stile di musica denpa
 moe – jam band statunitense

Personaggi immaginari 
 Moe – nome originale di Boe Szyslak, personaggio de I Simpson
 Moe Kanzaki – una delle protagoniste della visual novel Akatsuki no goei

Sigle e codici 
 MOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Momeik (Birmania)
 moe – codice ISO 639-3 della lingua montagnais
 Medico olografico d'emergenza – programma olografico con lo scopo di assistere o sostituire il personale medico nell'universo immaginario di Star Trek

Altro 
 Moe – parola giapponese che originariamente si riferisce all'attrazione o all'amore per i personaggi di manga, anime o videogiochi
 Doug Moe – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 30439 Moe – asteroide del sistema solare